«Right Now (Na Na Na)» — первый сингл с третьего студийного альбома Эйкона Freedom. Песня содержит элементы песни «Remember» группы Summer Love. Песня попала в Топ-40 основных радиостанций США 23 сентября 2008 года, а также в тот же день стала доступна для цифрового скачивания на iTunes. Песня имеет евроклубную атмосферу.

Нарушение авторских прав 
В 2009 году голландские продюсеры диджей Морис Хьюсманс и Йоррит тер Браак подали в суд на Эйкона и его соавтора Джорджио Туинфорта, потому что они утверждали, что эта песня была у них украдена. Их песня «Remember (na na hey)» группы Summerlove стала хитом в Европе в 2001 году и позже была перепета Underdog Project и испанским певцом Дэвидом Таваре как песня Summerlove. В 2010 году голландский комитет по плагиату одобрил это заявление, после чего все стороны урегулировали спор.

Ремиксы 
Существует несколько ремиксов на этот трек. Официальный ремикс трека включает дополнительный вокал Кэт ДеЛуны. Другие ремиксы включают «Mañana (Na Na Na)» с вокалом Джейко и международный ремикс с участием канадского певца Дэнни Фернандеса.

Клип 
Официальный видеоклип на трек был снят Энтони Мандлером и выпущен 6 ноября 2008 года. Премьера состоялась в Германии на телешоу Viva Live. В ролике Эйкон играет агента, который находится на задании, ему предстоит найти девушку (та самая из его клипа «Don’t Matter»), у которой есть секретная информация. Он помнит хорошие времена, которые он провел со своей бывшей девушкой, которую сыграла ямайская модель Синди Райт, но он спит с девушкой из «Не имеет значения», получает информацию и заканчивает видео в одиночестве. Фактический трек начинается через одну минуту после начала видео, поэтому продолжительность видео составляет более 5 минут.

Чарты

Сертификаты

Кавер от Asking Alexandria 

Британская рок-группа Asking Alexandria записала трек для сборника Punk Goes Pop 3, который был выпущен 2 ноября 2010 года. Он был доступен для цифрового скачивания 29 сентября 2010 года.

Другие версии 
Тагальская пародийная версия под названием «Banana (Ba Na Na)» была записана филиппинским рэпером Blank Tape. Другая малазийская пародия или ремейк также была исполнена келантанскими певцами Ман Кханом и Розалиндой под названием «Dok Mano», выпущенная в конце 2012 года и исполненная на келантанском диалекте малазийского языка.

Ссылки